Пол Кавалліні (англ. Paul Cavallini, нар. 13 жовтня 1965, Торонто) — колишній канадський хокеїст.
 П'єтро Кавалліні (*1240/1250 — †1330) — італійський художник часів Проторенесансу.
 Кавалліні Ахілл Людвиґович (1857, Італія — 14 грудня 1932, Київ) — оперний хормейстер, диригент, вокальний педагог, антрепренер.
 Лукас Кавалліні (англ. Lucas Cavallini, нар. 28 грудня 1992, Торонто) — канадський футболіст.